Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Montpellier.

Faits marquants 
 Malgré le fait qu'il soit catégorisé ATP 250 Series, le tournoi annonce la participation du vainqueur de l'Open d'Australie. En effet, Stanislas Wawrinka, qui vient pour la première fois de sa carrière d'atteindre la place de  mondial en remportant la finale de l'Open d'Australie face à Rafael Nadal, est tête de série  à Montpellier. Finalement, fatigué par un mois de janvier chargé, il déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi.
 Gaël Monfils remporte le tournoi en simple pour la seconde fois face à Richard Gasquet en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre son compatriote en 10 confrontations.
 En double, la paire Nikolay Davydenko - Denis Istomin s'impose en finale face à Marc Gicquel et Nicolas Mahut. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour le Russe et également du  pour l'Ouzbek. Les Français s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Montpellier
Tennis en France en 2014
Tennis en février 2014
Sport en France en février 2014